Стрельников, Александр: Стрельников, Александр Владимирович (актёр) (1940 — 1995) — советский актёр театра и кино.
 Стрельников, Александр Владимирович (род. 1957) — советский и казахский спортсмен и тренер по боксу.
 Стрельников, Александр Николаевич (род. 1947) — политический и государственный деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвёртого созыва (2003—2007).